Circuito de Getxo 2021 er den 76. udgave af det spanske cykelløb Circuito de Getxo. Linjeløbet bliver kørt den 1. august 2021 med start og mål i Getxo i provinsen Vizcaya. Løbet er en del af UCI Europe Tour 2021 og Copa de España de Ciclismo Profesional.

Resultat

Eksterne henvisninger 
 
 

 

2021
UCI Europe Tour 2021